CCCC steht für:
 Common Code for the Coffee Community, Initiative mit dem Ziel, Arbeitsbedingungen und Umweltstandards im Kaffeesektor zu verbessern
 China Communications Construction Company, chinesisches Bauunternehmen
 die kyrillische Schreibweise des populären serbischen Spruches Samo sloga Srbina spasava
 Chaos Computer Club Cologne (kurz C4), lokaler Unterverband des Chaos Computer Club
  (CCCC- oder meist C4-Technik), ein Kontaktierungsverfahren in der Aufbau- und Verbindungstechnik, siehe Flip-Chip-Montage
 die römische Zahl 400
 Cybercrime-Kompetenzzentrum in NRW

Siehe auch:
 400 (Begriffsklärung)

Abkürzung